Watcom:
 Watcom (Watcom International Corporation) — компания, основанная в 1981 году в Канаде и известная как производитель программного обеспечения.
 Open Watcom (Watcom C) — компилятор языка C, наиболее известный продукт компании Watcom.
 Watcom Group (ранее — ООО «ВатКом») — российская компания, основанная в 1999 году и занимающаяся системами подсчёта посетителей.